IVI est un sigle qui peut faire référence à :
 International Vaccine Institute, une organisation internationale fondée sous l'égide de l'ONU.

IVI est une abréviation qui peut faire référence à :
 Invitation à la vie, un mouvement religieux.

Ivi peut faire référence à :
 Ivi, un prénom espagnol et breton.

Voir aussi 
 Saint Ivi, un saint breton qu'on retrouve dans des noms de lieux tels que Pontivy, Loguivy, etc.